Hegenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Maike Hegenauer (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Felizian Hegenauer (1692–?), österreichischer Bildhauer
 Johann Michael Hegenauer (1723–vor 1793), deutscher Bildhauer, Sohn des Felizian Hegenauer
 Johann Wilhelm Hegenauer, deutscher Bildhauer, Sohn des Felizian Hegenauer
 Konrad Hegenauer (1734–1807), deutscher Bildhauer, genannt „Meister aus Friesenhofen“, Sohn des Felizian Hegenauer